Cette page contient les pages d'homonymie de Cliche et Cliché.

Patronyme 

 Anne Élaine Cliche (1959-), écrivaine québécoise ;
 David Cliche (1952-2020), homme politique québécois ;
 Karen Cliche (1976-), actrice canadienne ;
 Lucien Cliche (1916-2005), homme politique québécois, orateur à l'Assemblée législative du Québec ;
 Marc-André Cliche (1987-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Mireille Cliche (1955-), écrivaine québécoise ;
 Myriam Cliche (1961-2022), poétesse, illustratrice et linguiste québécoise ;
 Robert Cliche (1921-1978), homme politique québécois, premier président du NPD-Québec.

Toponyme 

 Rivière Cliche, affluent de la rive ouest de la rivière Chaudière au Québec, au Canada ;
 Robert-Cliche, municipalité régionale de comté (MRC)  dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Musique 

 Cliche (Hush Hush), chanson de l'artiste roumaine Alexandra Stan (2012).

Autres significations 

 Cliche, (féminin) : diarrhée
 Cliche, (féminin) : poignée de porte, clanche

Voir aussi 

 Cliche est un belgicisme désignant une poignée de porte.
 Cliché, comme le stéréotype, tire son origine des techniques de reproduction apparues au début du XIXe siècle dans l’imprimerie, pour copier exactement un document ou une page imprimée. 
 Prix Robert-Cliche a été créé en 1979 pour honorer la mémoire de Robert Cliche avocat, juge et homme politique.
 Cliché-verre est un procédé photographique combinant le dessin, la gravure et la photographie.

Notes et références 

Homonymie de patronyme